Messing puede hacer referencia a:
  Debra Messing (* 1968), una actriz estadounidense.
  Jerry Messing (* 1986), un actor estadounidense.